Кубок Интертото 1968 был 8-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 50 клубов, впервые приняли участие клубы Испании и Португалии.

Групповой раунд 
Команды были разделены на четырнадцать групп — 6 групп по три клуба и 8 групп по четыре клуба.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа A5

Группа A6

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Группа B5

Группа B6

Группа B7

Группа B8

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1968 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1968 году